Le musée du Greco à Tolède, en Espagne.
Le musée du Greco à Fódele, en Grèce.